Il doppio del Movistar Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul Capdeville e Óscar Hernández erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti.

Capdeville ha fatto coppia con Lucas Arnold Ker, ma ha perso al 1º turno contro José Acasuso e Sebastián Prieto.

Hernandez ha fatto coppia con Sergio Roitman, ma ha perso al 1º turno contro Juan Pablo Brzezicki e Ross Hutchins.

José Acasuso e Sebastián Prieto hanno vinto in finale 6–1, 3–0, dopo il ritiro della coppia formata da Máximo González e Juan Mónaco, visto che quest'ultimo ha avuto un infortunio alla caviglia sinistra.

Teste di serie

  Marcelo Melo /  André Sá (primo turno)
  Pablo Cuevas /  Martín García (primo turno)

  Marcel Granollers /  Santiago Ventura (primo turno)
  José Acasuso /  Sebastián Prieto (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Movistar Open 2008
ATP Tour 2008